Bartnicki ist der Familienname folgender Personen:
 Bartłomiej Bartnicki (* 1981), polnischer Ringer
 Günter Bartnicki (* 1932), deutscher Fußballspieler